Іль-Моле́н () — муніципалітет і острів у Франції, в регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на захід від Парижа, 250 км на захід від Ренна, 80 км на північний захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Іль-Молен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер
Острови Бретані